

August

Einzelnachweise 

08
2014